«Музыка тишины» (, ) — фильм 2017 года, поставленный режиссёром Майклом Рэдфордом по одноименной книге итальянского тенора Андреа Бочелли (издана в 1999 году).

Сюжет 
Повествование ведется от лица Андреа Бочелли, который рассказывает о истории своего детства, борьбе с прогрессирующей слепотой и начале музыкальной карьеры. Фильм во многом авто-биографичен, но имена персонажей изменены, сам Бочелли выступает по именем Амоса Барди.

В ролях 
 Амос Барди — Тоби Себастьян
 Маэстро — Антонио Бандерас
 Эди — Луиза Раньери
 Сандро — Жорди Молья
 Джованни — Эннио Фантастикини

Ссылки